Mark Janssen, Nederlands illustrator
 Mark Janssen, Nederlands voetballer

Zie ook 
 Mark Janssens (doorverwijspagina)